Nissan, un constructeur automobile japonais ;
 Nissan, une écurie de Formule E
 Nissan, un mois du calendrier hébreu ;
 Nissan, un fleuve suédois ;
 Île Nissan, la plus grande des îles Green, petit archipel de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Également :

 Nissan-lez-Ensérune, une commune française de l'Hérault.